Лелой () — вьетнамский топоним, производный от имени императора Дайвьета:
 Лелой — община в уезде Анзыонг, город Хайфон.
 Лелой — квартал в городе Ханой.
 Лелой — квартал в городе Бакзянг.
 Лелой — квартал в городе Винь, провинция Нгеан.